Александр Петрович Охрименко (с. Большая Кириевка, Бершадский район, Винницкая область, Украинская ССР) - украинский кадровый военнослужащий, подполковник Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны.

Биография 
Родился в селе Большая Криевка Винницкой области в семье колхозников. В школе учился отлично.

2006 окончил с отличием Одесский институт Сухопутных войск, Общевоенный факультет, получив специальность «Офицер управления тактического уровня». Направлен для дальнейшего прохождения службы в 72-ю отдельную механизированную бригаду, в/ч А2167, г. Белая Церковь. Служил в должностях командира взвода, командира роты 3-го механизированного батальона, начальника штаба 1-го механизированного батальона.

Женат. Проживает в г. Белая Церковь.

Боевой путь 

В связи с российской вооруженной агрессией против Украины, начавшейся с оккупации Крыма, с марта 2014 года исполнял обязанности по защите Родины.

1 марта 2014 года подразделения 72-й бригады были подняты по тревоге. Александр Охрименко был начальником штаба 1-го механизированного батальона (батальонно-тактической группы), который одним из первых вышел в район выполнения боевых задач. С 8 марта прошли учения на Житомирском полигоне и отправились сначала в Запорожскую область, а затем на окраины Донецкой. 9 мая, когда бойцы 2-го батальона под руководством майора Михаила Драпатого освобождали заложников в Мариуполе, 1-й батальон был у них в резерве.

В июне Охрименко вместе со своим батальоном отправился на границу с РФ — в Амвросиевку и дальше на Луганщину, в Вознесеновку (в то время — Краснопартизанск), где с боем заняли высоту 308 в нескольких километрах от границы. Задачей 1-го и 2-го батальонов было дойти до границы и отрезать от логистического обеспечения из России. Бойцы взяли под контроль пункт пропуска "Краснопартизанск", выгнав оттуда незаконные вооруженные формирования. Тогда в поддержку террористических группировок начались обстрелы украинских подразделений с российской территории с РСЗО «Град» и «Ураган». Подразделения 72, 79, 24 бригад и пограничники оказались в огневом кольце — отвечать на обстрелы с российской территории они не могли, с другой стороны огонь вели пророссийские террористы, прикрываясь населенными пунктами. Появились проблемы с обеспечением, боеприпасы заканчивались, техника выводилась из строя в результате обстрелов. В конце концов, было принято решение, что часть подразделений пойдет на прорыв так называемого «Изваринского котла» в сторону Амвросиевки, а другая часть будет выходить через территорию России. Прорыв возглавил комбат 2-го батальона майор Драпатый. Комбат 1-го батальона Иван Войтенко и начштаба Александр Охрименко вывели личный состав, около 450 человек (вместе с пограничниками), через границу – 3 августа 2014-го. На российской стороне пять украинских офицеров командного состава 72-й бригады, в том числе и Охрименко, были арестованы. 8 августа Следственный комитет РФ опубликовал сообщение об аресте в стиле советской пропаганды — о «националистическом угаре», «карательной операции» и «бравурных маршах карателей на Майдане», с обещаниями «суда» и «справедливого наказания». Впрочем, уже 9 августа все арестованные были уволены и 10 августа переданы украинской стороне.

После возвращения всех уволенных офицеров перевели в 30-ю отдельную механизированную бригаду формировать батальон. 17 сентября после лечения от контузий в госпитале Охрименко приехал на Житомирский полигон в учебный центр. С декабря 2014 года по март 2015 года выполнял задания на должности начштаба батальона на границе в районе Красная Таловка — Станица Луганская. 6 мая 2015 года батальон вошел в состав 53-й отдельной механизированной бригады, а затем переместился в Донецкую область, где выполнял задания до конца сентября 2015, — удерживал фронт между Верхнеторецким и Авдеевкой.

Летом 2015 поступил в Национальный университет обороны Украины им. Ивана Черняховского. После года обучения перевелся на заочную форму и с сентября 2016 года вернулся в свою 72-ю бригаду на должность командира 3-го механизированного батальона. С сентября по декабрь 2016 года занимался доукомплектацией 3-го батальона, 21 октября 2016 года батальон вошел в Авдеевку. До октября 2017 года оборонял опорный пункт «Шахта» (вентиляционный ствол шахты «Бутовка-Донецкая», расположенный между Авдеевкой и оккупированным Спартаком) и южную часть Авдеевки.

В начале ноября вместе с бригадой вернулся в Белую Церковь.

В октябре 2021 года назначен командиром 14-й отдельной механизированной бригады, базирующейся во Владимире-Волынском.

Награды 
 Орден Богдана Хмельницкого II степени (9 апреля 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (21 октября 2017) — за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга.
 Крест боевых заслуг — За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу и верность военной присяге.

Примечания 

Награждённые Крестом боевых заслуг